Margaretha van Savoye, hertogin van Mantua en Montferrat en onderkoningin van Portugal (Turijn, 28 april 1589 - Miranda de Ebro, 26 juni 1655) is bekend geworden als laatste Spaanse onderkoningin van Portugal. In Portugal staat zij bekend als Duquesa de Mantua.

Ze werd geboren tijdens het keizerlijke bestuur van Filips II van Spanje, haar grootvader van moederskant. Ze was het vierde kind van Karel Emanuel I van Savoye (1562-1630) en infante Catharina Michaella van Spanje (1567-1597).

Hertogin van Mantua en Montferrat 
Ze trouwde op 19 februari 1608 in Turijn met Francesco IV Gonzaga, de toekomstige hertog van Mantua en Montferrat. In 1612 volgde hij zijn vader, de toenmalige hertog Vincent I van Mantua, op en werd hertog van Mantua. Maar kort daarop stierf hij. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, maar alleen een dochter Maria Gonzaga, Hertogin van Montferrat overleefde haar kinderjaren. Doordat er geen mannelijke nakomelingen uit dit huwelijk meer leefden werd Francisco opgevolgd door zijn jongere broer Ferdinando Gonzaga

Onderkoningin van Portugal 
Nadat haar tante van moederskant, Isabella van Spanje, Hertogin van Luxemburg en Landvoogdes van de Nederlanden overleed in 1633, werd ze Spaans onderkoningin van Portugal. Margaretha had Portugese voorouders via twee van haar betovergrootmoeders (Keizerin Isabella en Beatrice, Hertogin van Savoye). Deze waren dochters van Koning Emanuel I van Portugal.

Nadat in 1635 de Graaf van Basto was ontslagen als Onderkoning, werd ze door Filips IV van Spanje benoemd tot Spaanse onderkoningin van Portugal. Ze was eerder genoemd door Diogo Soares, lid van de raad van Portugal in Madrid. Ze verhuisde in 1634 naar Lissabon.

Aftreden
Door de Portugese Portugese Restauratieoorlog in 1640 moest ze de Portugese bevolking kalmeren tijdens de demonstraties op het Praça do Comércio, het toenmalige grootste plein van Lissabon. Tijdens deze revolutie werd ze gedwongen tot aftreden en opgevolgd door de Hertog van Braganza, de nieuwe koning van Portugal. Ze vertrok naar Spanje, waar ze in 1655 overleed in Miranda de Ebro.

Huis Savoye
Onderkoning van Portugal
Savoye, M